Cascina Bruciata ima više značenja:
 Cascina Bruciata, Milano
 Cascina Bruciata, Torino